Chesterfield County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Chesterfield County Courthouse (South Carolina)
 Chesterfield County Courthouse (Virginia), NRHP-Nr. 92001008